Kashgar, een stad in het westen van Chinees Turkestan, in het Chinees Kashi genoemd;
Benares (stad), ook Kashi genoemd, een voor hindoes heilige stad in het noorden van India.